Septodochium är ett släkte av svampar. Septodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septodochium